Die Europawahl in der Republik Zypern 2019 fand am 26. Mai 2019 im Rahmen der EU-weit stattfindenden Europawahl 2019 statt. Bei dieser vierten Direktwahl in der Republik Zypern wurden 6 der 705 Mandate des Europäischen Parlaments vergeben.

Ausgangslage 
Folgende Parteien waren zuvor im Europäischen Parlament oder im zypriotischen Repräsentantenhaus vertreten:

Umfragen

Ergebnis

Einzelnachweise 

Zypern 2019
2019
Zyprische Geschichte (21. Jahrhundert)